jaskółki (Hirundininae) – podrodzina ptaków z rodziny jaskółkowatych
 gmina Jaskółki – dawna gmina w Polsce

Miejscowości i ich części w Polsce  

 Jaskółki – część wsi Strzelce Małe w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Masłowice
 Jaskółki – część wsi Sulgostów w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Klwów
 Jaskółki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. grodziskim, w gminie Kamieniec 
 Jaskółki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Raszków